Кубок Болгарії з футболу 1966—1967 — 27-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул вдев'яте здобув Левські (Софія).

1/16 фіналу 

|}

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група С 

Результати

Група D 

Результати

1/2 фіналу 

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на bulgarian-football 

1966–1967
Болгарія
Болгарія
1966 у болгарському спорті
1967 у болгарському спорті